

Biografia 
Nancy è nata da madre sudcoreana e padre americano di origini irlandesi. Ha una sorella maggiore di nome Brenda Lee McDonie, che è una violoncellista nata nel 1998. Si è diplomata alla Hanlim Multi Art School il 9 febbraio 2018, dove era una studentessa del dipartimento musicale.

Nancy vive negli Stati Uniti da circa 6 anni. In un'intervista ha dichiarato: "I miei genitori mi hanno sempre detto che ci sono due culture con cui sono in contatto sin da quando ero bambina". Quando le è stato chiesto se avesse paura o non avesse familiarità con la cultura coreana quando si è trasferita in Corea del Sud, ha dichiarato: "Prima che mi trasferissi in Corea del Sud, mia madre continuava a dirmi che le scuole coreane e americane sono davvero diverse". Ha aggiunto: "Dopo essermi trasferita in una scuola coreana, non riuscivo a parlare bene il coreano, ma non è stato difficile perché i miei amici mi hanno aiutato".

Carriera

Pre-debutto 
Nancy ha fatto un'audizione in Korea's Got Talent come parte di un gruppo hip-hop chiamato "Cutie Pies" nel 2011; il gruppo ha raggiunto le semifinali. Lei era un ex tirocinante di Nega Network. Ha partecipato in vari programmi televisivi da adolescente, come The Unlimited. Ha partecipato anche in Mak Ee Rae Show: Just Do It Expedition nel 2012 dove aveva visitato le Filippine e Saipan, insieme all'attrice sudcoreana Kim Yoo-jung.

2016: Finding Momoland, debutto con Momoland e Sunny Girls 

Nel 2016 Nancy è diventata una concorrente del reality show di sopravvivenza di Mnet Finding Momoland, che aveva come compito selezionare i membri del nuovo gruppo femminile di MLD Entertainment Momoland. Ha terminato la competizione al secondo posto e ha debuttato con il gruppo il 10 novembre 2016 con il mini-album Welcome To Momoland. Le Momoland hanno fatto il suo debutto sul palco esibendosi al M Countdown.

Il 19 novembre è stato annunciato che si sarebbe unita al gruppo femminile di Inkigayo Sunny Girls con Eunha delle GFriend, Cheng Xiao delle WJSN, YooA delle Oh My Girl e Nayoung delle Gugudan. Hanno fatto il loro esordio ufficiale al SBS Inkigayo stage il 27 novembre, con la title track 'Taxi'. Il gruppo si è anche esibito al SBS Gayo Daejeon del 2016 il 26 dicembre.

2017-oggi: l'attività di attrice e il successo con Momoland 

Nell'aprile 2017 le Momoland hanno pubblicato il singolo "Wonderful Love". Il 22 agosto 2017 il secondo mini-album di Momoland, Freeze! è stato rilasciato. Nello stesso anno, Nancy è stata scelta per il ruolo principale con il membro della boy band ZE:A Ha Min-woo nella webserie Naver TV, Some Light. Nancy e Ha min-woo hanno anche collaborato per la colonna sonora della serie drama.

Nell'ottobre 2018 Nancy ha fatto un'apparizione come ospite in Dae Jang Geum is Watching MBC nell'episodio 11, insieme ai suoi colleghi JooE, Hyebin e Daisy come apprendisti idol.

Il 3 gennaio 2018 le Momoland hanno pubblicato il loro terzo mini-album, Great! con il primo singolo "Bboom Bboom". Il primo singolo "Bboom Bboom" è diventato un successo commerciale e ha raggiunto il numero due della Gaon Digital Chart. Il 26 giugno 2018 le Momoland hanno pubblicato il loro quarto mini-album Fun to the World, con il singolo "Baam", il singolo principale è stato il quindicesimo brano più venduto di luglio 2018 sulla Circle Chart.

Progetti futuri da attrice 
Nelle Filippine ABS-CBN e Dreamscape Entertainment hanno annunciato il 4 ottobre 2019 che Nancy avrebbe recitato in una nuova miniserie filippina in arrivo intitolata The Soulmate Project . Nancy interpreterà il suo personaggio Binna, una "coreana-americana che vive nelle Filippine". In un'intervista con ABS-CBN News nel 2019, la regista e scrittrice Antoinette Jadaone ha affermato che la serie sarà composta da 13 episodi e sarà "più simile a un drama coreano". Ha dichiarato: "Non è come facciamo i telesery [nelle Filippine] dove si fa ogni giorno per sceneggiatura, con uno script settimanale". Nancy ha rivelato che le riprese prenderanno parte anche nel suo paese natale, la Corea del Sud. La produzione per il progetto doveva iniziare nel 2020, ma è stata posticipata al 2021 a causa della pandemia COVID-19 e della chiusura dell'ABS-CBN e del successivo rifiuto della loro offerta per un nuovo franchise di trasmissione legislativa. Un trailer della serie è stato svelato durante lo speciale di Natale della rete il 20 dicembre 2020, mentre le nuove date delle riprese devono ancora essere pubblicate.

Altre iniziative

Testimonial 
Nel gennaio 2020 Nancy è stata scelta come nuova modella testimonial per il famoso marchio di prodotti per la cura della pelle "Some By Mi". Un rappresentante di Some By Mi ha detto di aver scelto Nancy perché "la sua immagine sana e pura si adattava bene alla direzione che perseguiamo, dei nostri prodotti per la cura della pelle naturali e puliti".

Filmografia

Televisione

Web drama

Discografia

OST

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cantanti k-pop
Persone viventi
Irlando-americani
Nati nel 2000
Idol coreani